Maksasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Maksasaari (ö i Södra Savolax), S:t Michel, 
 Maksasaari (ö i Norra Karelen), Joensuu, 

Robotskapade Finlandförgreningar